Иван Михайлович Коротченя (; , деревня Таль, Любанский район Минской области) — белорусский и российский политический деятель, учёный-экономист, доктор экономических наук, профессор.

Ранняя биография 
Окончил в 1967 году Краснобережский сельскохозяйственный техникум, Белорусскую сельскохозяйственную академию в 1975 году и Высшую партийную школу в 1986 году.
Кандидат экономических наук (1994), тема диссертации: «Становление и условия развития интеграционного экономического союза государств — участников СНГ». Доктор экономических наук (1996), тема диссертации: «Стратегия и перспективы формирования экономического союза стран СНГ».

В 1969—1975 гг. работал главным агрономом, заместителем председателя колхоза имени Белорусского военного округа Любанского района, в 1975—1976 гг. — начальником Любанской райгоссемстанции, в 1976—1990 гг. — начальником управления сельского хозяйства, первым заместителем председателя Узденского райисполкома, первым секретарем Вилейского горкома партии.
Депутат Верховного Совета Беларуси (1990—1992).

15 марта 1992 года Коротченя был замечен на сходке воровских авторитетов в минском ресторане, по данным МВД Белоруссии и газеты «Коммерсантъ», ресторан в этот день был арендован представителями криминального мира полностью и случайный человек попасть на мероприятие «воров в законе» никак не мог.

Член Президиума, председатель Комиссии по вопросам гласности, средств массовой информации и прав человека; депутат Верховного Совета Республики Беларусь (1995—1996), депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь (1996—2000).

Работа в СНГ и после отставки 

В январе 1992 года решением Совета глав государств СНГ назначен координатором Рабочей группы Совета глав государств и Совета глав правительств СНГ. Исполнительный секретарь СНГ в 1993—1998. Много сделал для создания структур рабочих органов нового на тот момент политического образования — Содружества Независимых Государств. Первый заместитель исполнительного секретаря СНГ в 1998—1999.
С 2000 года — на преподавательской работе в Москве.

В январе 2007 года Коротченя, уже покинув большую политику, неожиданно напомнил о себе эксклюзивным интервью агентству «Интерфакс», в котором подверг критике позицию президента России В.Путина по проблемам топливно-энергетического партнёрства с Белоруссией, возложил на Кремль ответственность за торгово-экономический конфликт между Россией и Белоруссией, охарактеризовал курс официальной власти России как ошибочный и губительный.

После этого Коротченя ни разу не выступал в прессе федерального уровня.

Библиография 

 Экономический союз суверенных государств: стратегия и тактика становления/И. М. Коротченя. СпБ: Издательство СпБ университета экономики и финансов. — 1995.
 Содружество независимых государств: портрет на фоне перемен (Составители А. Белько и др). Ответ. редактор И. М. Коротченя.- Минск:1996.

Литература 

 Народныя дэпутаты Рэспублікі Беларусь. Дванаццатае скліканне. Мн., 1992; Парламент — Нацыянальны сход Рэспублікі Беларусь. Мн., 1997;
 Кто есть кто в Республике Беларусь. Мн., 1999. С.145-146.
 Летопись Белорусской государственной сельскохозяйственной академии (1836—2000 гг.). Издание 3-е, исп. и доп. Авт-сост. В. М. Лившиц. Горки.2000.С.96.

Награды 
 Орден Дружбы (28 июля 1998 года, Россия) — за большой вклад в укрепление дружбы и сотрудничества между народами
 Медаль «5 солагии Куввахои Мусаллахи Чумхурии Точикистон» (Таджикистан)

Примечания

Ссылки 

Биография Коротчени

Подробности скандала с Коротченей

Выпускники вузов Белоруссии
Депутаты Верховного Совета Белорусской ССР 12-го созыва
Депутаты Верховного Совета Белоруссии
Выпускники Белорусской сельскохозяйственной академии
Первые секретари Вилейского горкома КП Белоруссии
Исполнительные секретари СНГ
Заместители председателей районных исполкомов Белорусской ССР
Депутаты Палаты представителей (Белоруссия)‎
Статьи с эдитнотисом об осторожности при редактировании